Чемпионат Финляндии по баскетболу среди женщин () — турнир среди финских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1944 году, чемпионками которого стала команда из Хельсинки «Тармо». Больше всего титулов — 8 на счету у четырёх команд.

Чемпионы и призёры

Достижения клубов

См. также 
 Чемпионат Финляндии по баскетболу

Ссылки 
 

Национальные баскетбольные чемпионаты
Соревнования по баскетболу в Финляндии